Дисциплината 100 м бруст при мъжете от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 28 и 29 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 

След финала подводната камера разкри, че някои от финалистите са напривили няколко непозволени движения с крака в стил делфин докато са под водата. Един от провинилите се Камерън ван дер Бург, който подобри световния рекорд и спечели златен медал, нарушавайки правилата.

Източници 

100 м бруст (мъже)